Live: Entertainment or Death — живий альбом американської групи Mötley Crüe, який був випущений 23 листопада 1999 року.

Композиції 
 Looks That Kill - 6:06 
 Knock 'Em Dead, Kid - 3:35 
 Too Young to Fall in Love - 3:57 
 Live Wire - 4:19 
 Public Enemy #1 - 4:53 
 Shout at the Devil - 4:19 
 Merry-Go-Round - 3:22 
 Ten Seconds to Love - 4:46 
 Piece of Your Action - 4:06 
 Starry Eyes - 4:37
 Helter Skelter - 4:17
 Smokin' in the Boys Room - 5:18
 Don't Go Away Mad (Just Go Away) - 4:14 
 Wild Side - 5:52 
 Girls, Girls, Girls - 4:50 
 Dr. Feelgood - 5:13 
 Without You - 3:05 
 Primal Scream - 5:42 
 Same Ol' Situation (S.O.S.) - 4:33
 Home Sweet Home - 4:06
 Kickstart My Heart - 5:39 (Sixx)
 Wild Side

Джерела 
 Live: Entertainment or Death  allmusic
 Live: Entertainment or Deathy last.fm

Альбоми Mötley Crüe